FLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fallon (Stati Uniti)